Ghent ist 
 die englische Schreibweise der belgischen Stadt Gent
 der Asteroid des Hauptgürtels (9473) Ghent
 der Name eines Berges im Karakorum, siehe Ghent Kangri
 der Name eines Gebirgskamms im Viktorialand in Antarktika, siehe Ghent Ridge
 Ghent Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

die Bezeichnung mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ghent (Kentucky)
 Ghent (Maine)
 Ghent (Minnesota)
 Ghent (New York)
 Ghent (Ohio)
 Ghent (Pennsylvania)
 Ghent (Virginia)
 Ghent (West Virginia)

Ghent ist der Familienname folgender Personen:
 Abby Ghent, US-amerikanische Skirennläuferin
 Olivier van Ghent (1470–1512; auch unter den Namen Olivier de Gand oder Olivel bekannt), flämischer Bildhauer
 Simon Ghent († 1315), englischer Bischof
 Willem Joseph van Ghent (1626–1676), niederländischer Admiral

Siehe auch:
 Gent (Begriffsklärung)
 Genth